Ripole ima više značenja:
 Ripole, Frosinone
 Ripole, Perugia